Ioos ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gérard Iooss (* 1944), französischer Mathematiker
 Walter Iooss (1914–1987), amerikanischer Jazzmusiker
 Walter Iooss junior (* 1943), amerikanischer Fotograf